Ликовац може бити:

 Ликовац, један од назива за вишегодишњу биљку ременик

или

 Ликовац (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија